Messier 35
 Lahti L-35 (M35) – fiński pistolet samopowtarzalny
 PRB-M35 – belgijska mina przeciwpiechotna
 M35 – amerykańska bomba kasetowa
 M35 – amerykański wojskowy samochód ciężarowy
 Autostrada M35 (Węgry)